Erica peut faire référence à :
 Erica, une revue de botanique
 Erica, un genre de plantes à fleurs
 Erica, un genre monotypique d'araignées sauteuses représenté par l'espèce Erica eugenia
 Érica (prénom), un prénom féminin 
 Erica, un jeu vidéo en FMV sorti en 2019 sur PlayStation 4
 Erica (Drenthe), une ville dans la Drenthe, aux Pays-Bas
 Erica (Australie), une ville en Australie 
 Cyclone Erica, un cyclone tropical qui a frappé la Nouvelle-Calédonie en 2003 
 ERICA (Météorologie) 
 Being Erica, une série télévisée canadienne 
 The Labours of Erica, un sit-com britannique
 Erica von Kager (1890- vers 1975), une peintre suisse
 La Erica, une localité de la paroisse civile de Juan Antonio Rodríguez Domínguez de la municipalité de Barinas dans l'État de Barinas au Venezuela.

Voir aussi 
 Erika

Homonymie de genre en biologie